

Пищин — село в гміні Жарув Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пищин — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пищин — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства